Армянский национальный район:

 Армянский национальный район (Краснодарский край)
 Армянский национальный район (Ростовская область)